CBDC steht für:
 Cardiff Bay Development Corporation, britische Behördenorganisation zur Entwicklung und Stadterneuerung von Cardiff Bay in Cardiff
 Central Bank Digital Currency, deutsch Digitales Zentralbankgeld
 Chronic bullous dermatosis of childhood, eine der zwei Formen der Linear IgA bullous dermatosis, einer Hautkrankheit (Dermatose)

Abkürzung